Een haven voor de overslag van hout
 Houthavens (Amsterdam), waaronder de Oude en Nieuwe Houthaven
 Houthaven (Goes)
 Houthaven (Papendrecht)
 Houthaven (Schiedam)
 Houthaven (Steenwijk)
 Houthaven (Zaandam)
 Houthaven (Zutphen)
 Houthaven Publications, een Nederlandse uitgever van stripalbums
 Houthaven (Harburg), een voormalige houthaven in Harburg